

Persone 
 Santoni –  calciatore italiano attivo negli anni Venti
 Aldo Santoni (1931-2010) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Alessandro Santoni (1996) – arrampicatore italiano
 Elisa Santoni (1987) – ex ginnasta italiana
 Ermenegildo Santoni (1896-1970) – ingegnere e inventore italiano, precursore della fotogrammetria
 François Santoni (1960-2001) – attivista francese, uno dei capi del Fronte di Liberazione Nazionale Corso (FLNC)
 Glauco Santoni (1952) – ex ciclista su strada italiano
 Michael Santoni Jr., detto Big Guido (1964) – ex wrestler e attore statunitense
 Nicola Santoni (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Reni Santoni (1939) – attore statunitense
 Tino Santoni, propr. Clemente Santoni (1913-1987) – direttore della fotografia italiano
 Vanni Santoni (1978) – scrittore italiano

Altro 
 Alberini & Santoni – casa cinematografica italiana
 Santoni – cognome italiano
 Santoni - azienda italiana produttrice di macchine per calze

Pagine correlate 
 Santon
 I Santoni